Baldé est un nom de famille ouest-africain d'origine peule, porté notamment par :

 Abdoulaye Baldé (1986 - ), un footballeur français d'origine sénégalaise ;
 Abdoulaye Baldé, un homme politique sénégalais, maire de Ziguinchor ;
 Abdoulaye Bibi Baldé (1974-), un homme politique sénégalais, maire de Kolda ;
 Abdoulaye Yéro Baldé (1965-), un économiste et homme politique guinéen ;
Aissatou Baldé (1971-), une économiste et femme politique guinéen ;
Bademba Baldé (1982 - ), activiste et spécialiste de développement guinéen ;
 Dianbobo Baldé (1975 - ), un footballeur franco-guinéen ;
 Habib Jean Baldé (1985 - ), un footballeur français d'origine guinéenne ;
 Ibrahima Baldé (1990 - ), un footballeur sénégalais ;
 Jean-François Baldé (1950 - ), un pilote de vitesse moto français ;
 Mamadou Baldé (1983 - ), aussi appelé Doomams, membre du groupe Sexion d'Assaut, guinéen, peulh ;
 Mamadou Baldé (1985 - ), un footballeur sénégalais ;
 Mamadou Fadia Baldé (1981 - ), enseignant et homme politique guinéen ;
 Merel Baldé, une actrice néerlandaise ;
 Ousmane Baldé (?-1971), un économiste et homme politique guinéen ;
 Ousmane Baldé (1989-), un footballeur guinéen ;
 Romário Baldé (1996-), un footballeur bissaoguinéen ;
 William Baldé, un chanteur, auteur et compositeur guinéen ;
 Seydina Baldé (1976 - ), karatéka et cascadeur français.

Voir aussi